Legfelsőbb Tanács néven több országban  ismert:

 Legfelsőbb Tanács (Albánia)
 Legfelsőbb Tanács (Szovjetunió)
 Legfelsőbb Tanács (Dnyeszter Menti Köztársaság)
 Legfelsőbb Tanács (Ukrajna)
 Legfelsőbb Tanács (Kazahsztán)